Āgh Bāsh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āgh Bāsh (ort i Iran), Västazarbaijan, 
 Āq Bāsh (ort i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar